Meola ist der Familienname folgender Personen:

 Al Di Meola (* 1954), italienisch-US-amerikanischer Fusion- und Jazz-Gitarrist
 Tony Meola (* 1969), US-amerikanischer Fußballtorwart